Estação Centro Médico (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México, México
 Estação Centro Médico (ATI) — estação do Trem Urbano de San Juan, Porto Rico

Centro Médico